Laurent LaSalle, né le  est un baladodiffuseur, chroniqueur et journaliste québécois spécialisé en technologie. Il est actuellement rédacteur en chef du blogue Branchez-vous depuis 2013. Avec Ghislain De Pessemier, il participe également aux capsules vidéo de la chaîne Le Jeu, C'est Sérieux, sur YouTube ou sur twitch, où il s'amuse à tester divers jeux vidéo rétro.

Carrière 

De 2006 à 2012, Laurent s'illustre en tant que baladodiffuseur à travers différents podcasts. D'abord avec Headphones required / Mets tes écouteurs, une émission bilingue (anglais et français) consacrée à la découverte musicale. Ensuite avec le podcast de MacQuébec, un blogue qui se spécialise dans les produits de la marque Apple. Puis, avec Mes paroles s'envolent, où il s'entretient avec des gens issus de la scène web québécoise.

Le , il devient rédacteur pour Triplex, le blogue techno de Radio-Canada, aux côtés de Gina Desjardins et Philippe Marcoux. Ce nouveau rôle lui donne l'occasion de participer sporadiquement à différentes émissions de la Première Chaîne, notamment La Sphère, Medium Large et C'est bien meilleur le matin en tant que chroniqueur spécialisé en technologie. 

En 2011, il devient collaborateur régulier à l'émission M. Net, sur les ondes de MusiquePlus, où il se démarque en partageant sa passion pour les jeux vidéo rétro dans le cadre de chroniques nostalgiques. En parallèle, il devient également recherchiste pour Cliquez, une émission consacrée au Web diffusée sur TV5.

Le , il annonce qu'il quitte son poste de blogueur pour Radio-Canada afin de devenir le rédacteur en chef de Branchez-vous. Désirant concentrer ses énergies à sa nouvelle fonction, il ne réintégrera pas non plus l'équipe de M. Net.

Il occupa officiellement la fonction de rédacteur en chef de Branchez-vous d' à .

Notes et références 

Journaliste québécois
Naissance en février 1979